Mergui, ciutat de Birmània, nom natiu Myeik
 Township de Myeik o Mergui, subdivisió administrativa centrada a la ciutat de Mergui
 Districte de Mergui o districte de Myeik a Birmània
 Arxipèlag de Mergui